Csorna  beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Csorna 
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Csorna 
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Csorna 

Siehe auch:

Prämonstratenserpropstei Csorna